Cogniaux est un patronyme porté notamment par :
 
 Bernard Cogniaux, acteur, auteur et metteur en scène belge,
 Célestin Alfred Cogniaux (1841-1916), botaniste belge,
  (1934-), archer belge.

Patronyme belge